Carl Burckhardt (1891-1974) – diplomatico svizzero
 Jacob Burckhardt (1818-1897) – storico svizzero tra i più importanti del XIX secolo
 Johann Ludwig Burckhardt (1784-1817) – esploratore ed orientalista svizzero
 Lucius Burckhardt (1925-2003) – sociologo svizzero
 Titus Burckhardt (1908-1984) – filosofo svizzero